Ivana hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas  
 Ivana Todorova, cantante  búlgara,
 Ivana Baquero, actriz española.

Localidades 
 Ivaná, municipio de la provincia de Batanes en Filipinas